Повітряний змій — літальний апарат.
 «» — картина Франсіско Гої.
 «» (, ‎‎) — ліванський фільм 2003 року режисера .

Див. також 
 Ловець повітряних зміїв
 Дельтоїд
 Кайт